Ранчо ел Амате има више значења:

 Ранчо ел Амате, Ранчо дел Гобијерно (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Амате (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо ел Амате (Јекапистла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику